Az alábbi családfa az asztraháni kánok családi kapcsolatait próbálja bemutatni. Egy kán a krími családból származott.

Jegyzetek

Források
http://pravitelimira.ru/portal/node/52 fordítás: [translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://www.hrono.ru/geneal/geanl_chx_5.html&ei=1u7UT-mQCOSp4gSuvZX4Ag&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CDsQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dwww.hrono.ru/geneal/mongoly/geanl_chx_5.php%26hl%3Dhu%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D1tT%26rls%3Dorg.mozilla:hu:official%26prmd%3Dimvns]
http://pravitelimira.ru/portal/node/53 fordítás: [translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://pravitelimira.ru/geneal/geanl_ok_3.html&prev=/search%3Fq%3Dpravitelimira.ru/portal/node/52%26hl%3Dhu%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DlNn%26rls%3Dorg.mozilla:hu:official%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=BULoT6quJPDS4QSM1sWsAQ&ved=0CFkQ7gEwAA]

Kapcsolódó szócikkek 
Asztraháni kánok listája
Asztrahányi Kánság
Uralkodói családfák